Taniec
 Drążek (balet) – przyrząd do nauki tańca

 Miejscowości we Francji:

 Barre (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Barre (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Barre (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje

 Miejscowości w USA:

 Barre – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Barre – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Barre – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Barre – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Barre – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse

 Gminy w USA:

 Barre (ang. Barre Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Barre (ang. Barre Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Barre (ang. Barre Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Barre (ang. Barre Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse